Xinfeng Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinfeng (socken i Kina, lat 40,22, long 112,18), Inre Mongoliet, 
 Xinfeng (socken i Kina, lat 40,77, long 113,33), Inre Mongoliet, 
 Xinfeng (socken i Kina, lat 40,79, long 107,54), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar